Agenor Flauta é um instrumentista, cantor e compositor de música popular brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)